Алексей Бельский:
 Бельский, Алексей Иванович (Бельской, Белской) (1730—1796) — академик исторической и пейзажной живописи.
 Бельский, Алексей Ильич (1914—1970) — полковник, Герой Советского Союза, почётный гражданин города Кишинёва.